

Cinema e televisione 
 The Professor – film del 1919 diretto da Charlie Chaplin
 Arrivederci professore (The Professor) – film del 2018 diretto da Wayne Roberts
 Il professore (The Professor) – episodio della prima stagione della serie televisiva My Name Is Earl

Letteratura 
 Il professore (The Professor) – romanzo di Charlotte Brontë del 1857
 The Professor – romanzo di Rex Warner del 1938